Origmatogonidae är en familj av mångfotingar. Origmatogonidae ingår i ordningen vinterdubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Origmatogonidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Origmatogonidae